Billy Martin puede referirse a:

 Alfred Manuel "Billy" Martin beisbolista y mánager de Grandes Ligas.
 William Dean Martin músico de la banda Good Charlotte.
 Billy Martin (percusionista) (1962), baterista de jazz del trío Medeski, Martin and Wood
 Billy Martin tenista profesional.